Wilkowo ist eine Ortsbezeichnung in Polen:

 Wilkowo (Koszalin), Stadtteil von Koszalin in der Woiwodschaft Westpommern

Ortschaften:
 Wilkowo (Milejewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren Powiat Elbląski, bis 1945: Wolfsdorf Höhe, Kreis Elbing, West-/Ostpreußen
 Wilkowo (Kętrzyn), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Kętrzyński, bis 1945: Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Wilkowo (Olsztynek), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Olsztyński, bis 1945: Wilken, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Wilkowo (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Węgorzewski, bis 1938: Wilkowen, 1938 bis 1945 Geroldswalde, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Wilkowo (Duszniki), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, bis 1920: Wilkowo, 1943 bis 1945 Wilkenau, Kreis Samter, Posen/Warthegau
 Wilkowo (Sępólno Krajeńskie), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1920: Wilkowo, Kreis Sępolno, 1942 bis 1945 Wulfsiedel, Kreis Zempelburg, Danzig-Westpreußen
 Wilkowo (Świebodzin), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Wilkau, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg
 Wilkowo (Opinogóra Górna), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Wilkowo (Milicz), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1936: Wilkowe, 1936 bis 1945 Wolfsbruch, Kreis Militsch, Schlesien
 Wilkowo (Koczała), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Powiat Człuchowski, bis 1945: Hundeschwanz, Kreis Schlochau, Westpreußen
 Wilkowo (Gardeja), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Powiat Kwidzyński, bis 1945: Willkau, Kreis Marienwerder, West-/Ostpreußen

Siehe auch:
 Wilkowo Małe, Wilkowo Nowe, Wilkowo Wielkie